Magier (von altpersisch magusch, griechisch μάγος mágos, lateinisch magus) steht für:
 Magier (Religion), Angehöriger der alt-iranischen Priesterkaste
 Magier, Zauberer in okkultem oder religiösem Kontext
 Magier, Ausübender der Zauberkunst oder Illusionskunst, siehe Zauberkünstler
 Magier, Roman (2006), siehe Das Zeitalter der Fünf #Magier

Siehe auch:
 Der Magier
 Magier des Jahres
 Magician